Dit is een lijst van planetoïden 119801-119900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119801 - || 2002 AO135 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119802 - || 2002 AZ138 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119803 - || 2002 AE139 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119804 - || 2002 AZ139 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119805 - || 2002 AR140 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119806 - || 2002 AA149 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119807 - || 2002 AD151 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119808 - || 2002 AX152 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119809 - || 2002 AD154 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119810 - || 2002 AA156 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119811 - || 2002 AC156 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119812 - || 2002 AS157 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119813 - || 2002 AV159 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119814 - || 2002 AY159 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119815 - || 2002 AY169 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119816 - || 2002 AC170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119817 - || 2002 AY170 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119818 - || 2002 AO172 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119819 - || 2002 AE173 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119820 - || 2002 AG175 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119821 - || 2002 AL195 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119822 - || 2002 AY202 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119823 - || 2002 BB2 || 22 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119824 - || 2002 BO3 || 20 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119825 - || 2002 BZ8 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119826 - || 2002 BX9 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119827 - || 2002 BE10 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119828 - || 2002 BW19 || 22 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119829 - || 2002 BP22 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119830 - || 2002 BO23 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119831 - || 2002 BM28 || 19 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119832 - || 2002 CL2 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119833 - || 2002 CT2 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119834 - || 2002 CK3 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119835 - || 2002 CC8 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119836 - || 2002 CS12 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 119837 - || 2002 CY12 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 119838 - || 2002 CA16 || 9 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119839 - || 2002 CX17 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119840 - || 2002 CE23 || 5 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119841 - || 2002 CN27 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119842 - || 2002 CN35 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119843 - || 2002 CO39 || 11 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119844 - || 2002 CC40 || 5 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119845 - || 2002 CD46 || 8 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (119846) Goshiina || 2002 CL46 || 6 februari 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 119847 - || 2002 CF48 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119848 - || 2002 CJ55 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119849 - || 2002 CC60 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119850 - || 2002 CY61 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119851 - || 2002 CG62 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119852 - || 2002 CU65 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119853 - || 2002 CR75 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119854 - || 2002 CY76 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119855 - || 2002 CH78 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119856 - || 2002 CJ83 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119857 - || 2002 CX83 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119858 - || 2002 CN94 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119859 - || 2002 CB110 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119860 - || 2002 CE120 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119861 - || 2002 CV120 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119862 - || 2002 CY121 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119863 - || 2002 CU123 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119864 - || 2002 CA132 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119865 - || 2002 CE140 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119866 - || 2002 CL142 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119867 - || 2002 CW144 || 9 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119868 - || 2002 CU149 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119869 - || 2002 CY162 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119870 - || 2002 CL163 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119871 - || 2002 CP167 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119872 - || 2002 CC168 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119873 - || 2002 CN168 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119874 - || 2002 CP170 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119875 - || 2002 CT174 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119876 - || 2002 CO195 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119877 - || 2002 CF202 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119878 - || 2002 CY224 || 7 februari 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119879 - || 2002 CE238 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119880 - || 2002 CH238 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119881 - || 2002 CA239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119882 - || 2002 CP239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119883 - || 2002 CE241 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119884 - || 2002 CJ241 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119885 - || 2002 CZ244 || 13 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119886 - || 2002 CC247 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119887 - || 2002 CH252 || 4 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119888 - || 2002 CP254 || 6 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119889 - || 2002 CX254 || 6 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (119890) Zamka || 2002 CD258 || 6 februari 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119891 - || 2002 CQ261 || 7 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 119892 - || 2002 CL266 || 7 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119893 - || 2002 CF272 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119894 - || 2002 CH272 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119895 - || 2002 CY272 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119896 - || 2002 CV274 || 8 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119897 - || 2002 CZ277 || 7 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 119898 - || 2002 CO289 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119899 - || 2002 CM299 || 12 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 119900 - || 2002 CK306 || 6 februari 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten